Turpel lautet der Familienname folgender Personen:

 Anthony Turpel (* 2000), US-amerikanischer Schauspieler
 David Turpel (* 1992), luxemburgischer Fußballspieler